Ernst Fredrik av Sachsen-Hildburghausen kan syfta på:

* Ernst Fredrik I av Sachsen-Hildburghausen (1681–1724), hertig av Sachsen-Hildburghausen
 Ernst Fredrik II av Sachsen-Hildburghausen (1707–1745), hertig av Sachsen-Hildburghausen
 Ernst Fredrik III av Sachsen-Hildburghausen (1727–1780), hertig av Sachsen-Hildburghausen